Pausch ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pausch (* 1938), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Birgit Pausch (* 1942), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Daniel Pausch (* um 1618; † 1686), böhmischer Gewerke, Gerichtsbeisitzer und Bergmeister von Frühbuß
 Dennis Pausch (* 1976), deutscher Klassischer Philologe
 Eberhard Pausch (* 1961), deutscher evangelischer Theologe und Pfarrer
 Eugen Pausch (1758–1838), deutscher Zisterzienser und Komponist

 Johannes Pausch OSB (* 1949), bayrisch-österreichischer Benediktiner, Gründer und emeritierter Prior des Europaklosters Gut Aich in St. Gilgen am Wolfgangsee
 Josef Pausch (1948–2010), österreichischer Fotograf
 Markus Pausch (* 1974), österreichischer Politologe und Autor
 Max von Pausch (1842–1934), bayerischer Ministerialbeamter
 Oskar Pausch (1937–2013), österreichischer Theaterwissenschaftler
 Randy Pausch (1960–2008), US-amerikanischer Informatiker
 Siegfried Pausch (1941–2004), deutscher Museologe und Politiker (CDU)
 Ursula Pausch-Gruber (1933–1996), deutsche Politikerin (SPD)
 Yogo Pausch (* 1954), deutscher Schlagzeuger und Performancekünstler

Siehe auch:
 Bausch
 Pauschen
 Pauschbetrag
 Pautsch